Мишкино — рабочий посёлок в Курганской области России. Административный центр Мишкинского района.

В рамках административно-территориального устройства является посёлком городского типа районного подчинения. В рамках муниципального устройства вместе с 2 прилегающими деревнями образует муниципальное образование рабочий посёлок Мишкино со статусом городского поселения.

Население —  чел. ().

Транспортный узел (железные и шоссейные дороги; Транссибирская магистраль). Промышленный посёлок с предприятиями лёгкой и пищевой промышленности.

Физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
Посёлок расположен в Курганской области (Зауралье), в 96 км на запад от г. Курган, в 46 км на восток от г. Шумиха (Курганская область) и в 173 км на восток от г. Челябинск, в 98 км на юг от г. Шадринск (Курганская область).

Посёлок в своих границах имеет девять озёр: Глубокое, Центральное, Почтовое, Мельничное, Совхозное, Харино, Базанкино, Иванковское, Такташинское.

 Часовой пояс

История 
Основан в 1798 году. К середине XIX века в поселении было 99 дворов с численностью населения около 500 человек. В 1892—1893 годах проведена железная дорога (Транссибирская магистраль), образована станция.

В 1908 году сооружен Свято-Троицкий храм, действующий и в настоящее время. В храме находится список чудотворной Порт-Артурской иконы Божией Матери. С 27 октября 1923 года административный центр одноимённого района Челябинского округа Уральской области. После образования Курганской области 6 февраля 1943 года, входит в её состав.

В 1944 году присвоен статус рабочего поселка (посёлок городского типа).

Население

Административное устройство 
В черте поселка находятся посёлки (деревни и т. д.): Мишкино — 7,9 тыс. чел., пос. Иванковское — 150 чел., дер. Такташи — 70 чел.

Транспорт

Железнодорожный транспорт 
Через пгт. Мишкино проходит железнодорожный путь Транссиба. Ежедневно через посёлок проходят электропоезда по направлению: Курган — Шумиха — Челябинск, Курган — Шумиха — Каясан, Курган — Шумиха, Челябинск — Шумиха — Курган, Щучье — Шумиха — Курган, Шумиха — Курган.

Федеральные автомагистрали 
Через пгт. Мишкино проходит важнейшая федеральная трасса  (Челябинск — Курган — Петропавловск (Казахстан) — Омск — Новосибирск).

Общество

Наука и просвещение 
Средние общеобразовательные заведения:
 «Мишкинская СОШ»
 «Мишкинская НачШ»

Лицеи, Университеты:
 «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»

Медицина и здравоохранение 
 «Мишкинская центральная районная больница»
 «Мишкинская психиатрическая больница»

Православные храмы:
 Свято-Троицкий Храм

Промышленность

Химическая 
 «Агрохимия»

Пищевая 
 ООО «Мишкинский КХП» (входит в состав агропромышленного объединения «Макфа»)
 ООО «Мишкинский продукт»

Прочее 
 «Энергия»
 «Мишкинская Типография»
 «Иванковский лесхоз»
 АО «Новая Пятилетка»
 «Кирзавод» Завод по производству кирпичей

Культура и искусство

Музеи 
 МКУК «Мишкинский районный историко-краеведческий музей» им. А. П. Сычёва

ЕЦКДиБО Мишкинского района (филиал п. Мишкино)

Библиотеки 
 МКУК «Мишкинская центральная районная библиотека»

Детские школы искусств 
 МКОУ ДОД «Детская школа искусств» р.п. Мишкино

СМИ

Печать 
 Мишкинская районная газета «Искра»

Спорт 
 Гиревой спорт
 ХК «Мишкино»

Спортивные сооружения поселка:
 ДЮСШ
 Футбольный стадион
 Хоккейный корт

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Посёлки городского типа Курганской области
Районные центры Курганской области
Населённые пункты Мишкинского района (Курганская область)